42-й чемпионат Европы по боксу проходил во дворце спорта «Локомотив» им. Г. Н. Кирпы, города Харькова (Украина) с 16 по 24 июня 2017 года. В качестве организаторов чемпионата выступили Европейская конфедерация бокса (ЕКБ) и Федерация бокса Украины.

Украина стала победителем домашнего чемпионата, завоевав шесть медалей (три золотые, одну серебряную и две бронзовые). Второе место в неофициальном общекомандном зачёте досталось России — пять медалей (две золотые, две серебряные и одну бронзовую), а третьими стали представители Англии, которые завоевали самое большое количество медалей (одну золотую, шесть серебряных и одну бронзовую). Украинец Александр Хижняк был признан лучшим боксёром чемпионата Европы 2017 года.

Расписание боёв чемпионата Европы 
 16—20 июня 2017 года — предварительные;
 21 июня 2017 — четвертьфинальные;
 23 июня 2017 — полуфинальные;
 24 июня 2017 — финальные;

Участники чемпионата 
По предварительным данным организаторов, в чемпионате Европы по боксу приняли участие приблизительно 400 боксеров из 44 стран.

Инцидент на российско-украинской границе 
14 июня 2017 года государственная пограничная служба Украины не впустила на территорию страны боксёра Георгия Кушиташвили (категория до 81 кг) по причине нарушения украинской государственной границы в районе Крыма, который является объектом территориальных разногласий между Россией, контролирующей его с марта 2014 года, и Украиной. Помимо Кушиташвили, которого на чемпионате заменил партнёр по команде Муслим Гаджимагомедов, въезд на территорию Украины был запрещён на три года пресс-атташе российской Федерации бокса Владе Романовой, а также нескольким журналистам и болельщикам.

Медалисты

Командный зачёт 
Жирным шрифтом выделено самое большое количество медалей в своей категории; выделена также принимающая страна

Примечания

Ссылки 

Чемпионаты Европы по боксу
Спорт на Украине в 2017 году
Спортивные соревнования в Харькове
Чемпионаты Европы на Украине
2017 год в боксе
Июнь 2017 года
бокс
Международные соревнования по боксу на Украине
2010-е годы в Харьковской области